Sogéa Libreville - klub piłkarski ze stolicy Gabonu - Libreville. Drużyna swoje mecze rozgrywa na Stade Augustin Monédan de Sibang.

Sukcesy 

Afrykański Puchar Konfederacji: udział
 2006 - 1. runda

Skład 
Aktualny na 2007 r.
						

	

					

Gabońskie kluby piłkarskie
Libreville
Kluby piłkarskie założone w 1993